Kuwait Airways () — национальная авиакомпания Кувейта, со штаб-квартирой в провинции Эль-Фарвания. Основана в 1954 году.

Флот 
По состоянию на декабрь 2019 года Kuwait Airways эксплуатирует следующие типы самолётов:

Ссылки 

Авиакомпании Кувейта
Государственные авиакомпании